Hash kan syfta på:

Hash call –  en av de två delarna i en dansomgång
Hashfunktion – en algoritm eller matematisk funktion som gör om någon sorts data
Hashmark – ett namn på tecknet (#), se nummertecken

Se även
Hasch – en form av cannabis